La flor del mal (pel·lícula del 2002), pel·lícula estatunidenca dirigida per Peter Kosminsky
 La flor del mal (pel·lícula del 2003), pel·lícula francesa dirigida per Claude Chabrol